Edebo kan syfta på följande:
 Edebo, kyrkby, Norrtälje kommun, Sverige
Edebo socken
Edebo landskommun
Edebo församling
Edebo kyrka
Edebo distrikt